Серге́й Кондра́тьев:

 
 Кондратьев, Сергей Львович (1957—2010) — эстрадный драматург и сценарист, писатель-сатирик, актёр, телеведущий, юморист.
 Кондратьев, Сергей Николаевич (1916—2010) — Герой Советского Союза.
 
 Кондратьев, Сергей Сергеевич (1892—1942) — советский партийный и государственный и партийный деятель, председатель Омского облисполкома.